Vilches puede referirse a:

Países

Argentina 
 Vilches (Argentina), Los Andes, Argentina, América del Sur.

Chile 
 Vilches (Chile), San Clemente, Chile, América del Sur.

España 
 Vilches (España), Jaén, España, Europa.

Perú 
 Vilches (Perú),Lima , Perú, América del Sur.

Personas 
 Jordi Vilches, actor español.
 Juan Vilches, abogado y novelista español.
 Laura Vilches, docente y política argentina.
 María Angélica Vilches, profesora de oratoria y declamación argentina.
 Ernesto Vilches, director de cine español.
 Carmen Vilches, militar chilena durante la Guerra del Pacífico.
 Eduardo Vilches Prieto, (n. 1932) artista visual chileno.
 Daniel Vilches, (n. 1932) actor y humorista chileno.
 Carlos Vilches, (n. 1944) ingeniero y político chileno.
 Eduardo Vilches, (n. 1963) exfutbolista chileno.
 Hugo Vilches, (n. 1969) entrenador de fútbol chileno.
 Christian Vilches, (n. 1983) futbolista chileno.
 Carolina Vilches, (n. 1984) geógrafa y política chilena.
 Gabriel Vilches, (n. 1985) exfutbolista chileno.
 Eduardo Vilches Araneda, (n. 1990) futbolista chileno.
 Andrés Vilches, (n. 1992) futbolista chileno.